Les sigles et acronymes de trois caractères sont extrêmement courants dans à peu près tous les champs des activités humaines : , DOS, , HAS, IBM, JPG, PIB, RPR, USB, VGE, WWW, XML, ,

Nombre de sigles de trois caractères 
Avec les seules lettres majuscules de l'alphabet latin on peut composer  de trois lettres. Un grand nombre d'entre eux ont au moins une signification, certains en ont même plusieurs : , , , 

Si l'on prend en compte, en plus des  de l'alphabet, les , plus les caractères « + » et « - », parfois utilisés dans les sigles (exemples, C++ et ), il est théoriquement possible de fabriquer  de trois caractères.

Sigle et acronymes 
En français, le terme acronyme désigne les sigles pour lesquels il existe une prononciation, sans épeler les lettres. Ainsi ONU peut se lire « O-nu », et de ce fait est de plus en plus souvent écrit Onu.

Curiosité 
Le sigle  constitue une autoréférence linguistique, car c'est un sigle de trois lettres signifiant ... « sigle de trois lettres ». L'équivalent en anglais est  (three letter acronym).

Articles connexes 
 Liste de sigles de trois caractères
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
 Sigles de deux lettres suivies d'un chiffre
 Codes pays ISO 3166-1
 Codes ISO 4217 des monnaies
 Internet top level domains
 Liste des codes pays du CIO
 Liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 Liste des codes AITA des aéroports (Code AITA)
 Liste des codes OACI des compagnies aériennes
 Classification internationale des maladies

3